Nishada (vlinder)
 Nishada (stam), niet-arya's uit de Veda's